Ivan Dodig e Marcelo Melo erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare insieme. Dodig ha fatto coppia con Rohan Bopanna; Melo ha fatto coppia con Łukasz Kubot, perdendo al secondo turno contro Fabrice Martin e Édouard Roger-Vasselin.

In finale Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut hanno sconfitto Bopanna e Dodig con il punteggio di 6-4, 3-6, [10-6].

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Henri Kontinen /  John Peers (quarti di finale)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (secondo turno)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (secondo turno)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale)

 Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (campioni)
 Raven Klaasen /  Rajeev Ram (semifinale)
 Rohan Bopanna /  Ivan Dodig (finale)
 Oliver Marach /  Mate Pavić (semifinale)

Alternate 
  Gaël Monfils /  Benoît Paire (quarti di finale)

Wildcard 

  Frank Dancevic /  Adil Shamasdin (primo turno)

 Daniel Nestor /  Vasek Pospisil (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Rogers Cup 2017